Skathi steht für:
 Skadi, eine Riesin aus der nordischen Mythologie
 Skathi (Mond), ein Mond des Planeten Saturn